Żurawiec peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Żurawiec, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Żurawiec, village de la voïvodie de Lublin ;
 Żurawiec, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.